Jackson puede referirse a:

Divisiones administrativas en Estados Unidos 

 Jackson (Misisipi), capital estado de Misisipi;
 Jackson (Alabama), localidad del estado de Alabama;
 Jackson (California), localidad del estado de California;
 Jackson (Carolina del Norte), localidad del estado de Carolina del Norte;
 Jackson (Carolina del Sur), localidad del estado de Carolina del Sur;
 Jackson (Georgia), localidad del estado de Georgia;
 Jackson (Kentucky), localidad del estado de Kentucky;
 Jackson (Luisiana), localidad del estado de Luisiana;
 Jackson (Míchigan), localidad del estado de Míchigan;
 Jackson (Misuri), ciudad del estado de Misuri;
 Jackson (Nueva York), pueblo del estado de Nueva York;
 Jackson (Nuevo Hampshire), localidad del estado de Nuevo Hampshire;
 Jackson (Tennessee), localidad del estado de Tennessee;
 Jackson (Wisconsin), localidad del estado de Wisconsin;
 Jackson (Wyoming), localidad del estado de Wyoming.

Apellido 
 Jackson (apellido), apellido de origen europeo:

Botánica 
 George Jackson (1790–1811), botánico, ilustrador, y editor escocés - abrev. Jacks.
 Benjamin Daydon Jackson (1846-1927), botánico, bibliotecólogo, y taxónomo británico - abrev. B.D.Jacks.
 William Dalziel Jackson (1921-2002), botánico australiano - abrev. W.D.Jacks.

Miscelánea 
 Jackson (estado), nombre de un proyecto de constituir un Estado en el Norte de California y el Sur de Oregón.
 Guitarras Jackson, marca de guitarras acústicas y eléctricas.